Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej kobiet 2021 (far. Steypakappingin kvinnur) – 31. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Wysp Owczych. Tytułu bronił klub KÍ Klaksvík, a przejął go NSÍ Runavík.

Uczestnicy 

W Pucharze Wysp Owczych biorą udział drużyny ze wszystkich poziomów ligowych na archipelagu. Większość zespołów rozpoczęła od ćwierćfinału, jedynie TB/FCS/Royn, ÍF Fuglafjørður, B36 Tórshavn i HB Tórshavn od rundy wstępnej.

Terminarz

Runda wstępna 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 9 maja 2021

|}

Faza Pucharowa

Ćwierćfinały 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 2 czerwca 2021

|}

Półfinały

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Przypisy

Zobacz też 
 Betrideildin kvinnur 2021

Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2021 na Wyspach Owczych